Zakochaj się w Tili Tequili („A shot at love with Tila Tequila”) to amerykański program telewizyjny typu reality show, wzorowany na programie randkowym Kawaler do wzięcia. Premierowy odcinek został wyemitowany 9 października 2007 roku na antenie MTV. Gwiazdą programu jest biseksualna, amerykańska modelka, urodzona w Singapurze - Tila Tequila. Uczestnicy - 16 heteroseksualnych mężczyzn oraz 16 lesbijek, mieszkają w domu Tili, dzielą jedno łóżko i rywalizują o jej uwagę i względy. Do wyjawienia orientacji Tili doszło dopiero w trakcie trwania programu, po wyeliminowaniu pierwszych 10 osób. Dziesięcioodcinkowy program został wyprodukowany przez firmę 495 Productions oraz MTV. Zakochaj się w Tili Tequili II wyemitowano 22 kwietnia 2008 roku.

Oglądalność 
Premierowy odcinek był w tym czasie najchętniej oglądanym programem w grupie widzów 18 - 34 lata. Cała seria Seria okazała się hitem roku na antenie MTV, finałowy odcinek śledziło ok. 6,2 mln osób co było drugim wynikiem MTV tego roku, zaraz po MTV Video Music Awards

Krytyka i kontrowersje 
Od samego początku program budził wielkie kontrowersje. Show znajdował się w centrum publicznej debaty pomiędzy konserwatywnymi Chrześcijanami a gwiazdą programu - Tilą Tequilą. 13 września 2007 w gazecie The Christian Post został opublikowany artykuł, który zarzucał programowi brak moralności. Po przeczytaniu artykułu, Tila odpowiedziała na swoim blogu, krytykując Kościół za atakowanie środowisk gejowskich, jednocześnie dziękując Bogu za zachowanie jej życia

W mediach ukazywały się informacje jakoby Tila Tequila miała stałego chłopaka, jej show był oszustwem a ona sama była heteroseksualna. Gwiazda programu wszystkiemu zaprzeczała na swoim blogu.

Emisja w Polsce 
Program był emitowany na antenie MTV Polska zaraz po zakończeniu emisji w USA, premiera pierwszego odcinka miała miejsce 6 stycznia 2008, ostatni odcinek wyemitowano 12 marca 2008 roku. Odcinki emitowane były w każdą niedzielę o godz. 21.30, natomiast powtórki w środy i soboty o godz. 21

Odcinki

Uczestnicy 
Poniższa tabela przedstawia kolejność eliminacji uczestników w każdym odcinku, lub odejścia na własne życzenie.

 Uczestnicy, którzy nie odpadli w pierwszych 2 odcinkach są uporządkowani alfabetycznie, natomiast w kolejnych odcinkach kolejność odpowiada kolejność w jakiej otrzymywali klucz.
 Zawodnicy wyeliminowani.
 Zawodnicy, którzy wygrali randkę z Tilą.
 Zawodnicy, którzy wygrali randkę z Tilą, ale mimo to zostali wyeliminowani.
 Zawodnicy, którzy opuścili program na własne życzenie.
 Zawodnik, który wygrał program.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona A shot at love with Tila Tequila
 Oficjalna strona Tili Tequili
 Polska strona programu

Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy typu reality show
MTV
Amerykańskie programy telewizyjne
Kultura LGBT
LGBT w Stanach Zjednoczonych